Dětřichov est un toponyme qui peut signifier en

Dětřichov, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Dětřichov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Dětřichov nad Bystřicí, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ; 
 Dětřichov u Moravské Třebové, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie